Хронологический перечень царей Химьяритского царства.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химьяр